Dourdan peut faire référence à :
 Gary Dourdan (né en 1966), acteur américain ;
 Dourdan, commune française de l'Essonne, sur laquelle se situent notamment la forêt de Dourdan et le château de Dourdan.
 Dourdan, circonscription administrative de l'église catholique en France, subdivision du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes.